Kangal steht für:

 Kangal (Sivas), Kleinstadt und Landkreis in der Provinz Sivas, Türkei
 Kangalfisch, eine Fischart, siehe Rötliche Saugbarbe
 Kangal-Hirtenhund, eine Hunderasse